Un período colonial hace referencia a cualquier período en la historia de un país o de una región, cuando se daba el caso de estar sujeto a la administración por parte de un poder colonial.

Ejemplos de períodos coloniales pueden estar vinculados o referidos a los artículos de Wikipedia que se enumeran a continuación:

 Colonización europea de América.
 Colonización de África
 Época de la colonia (Venezuela)
 Época hispánica (Colombia)
 Imperialismo en Asia
 Imperialismo japonés
 Imperio español
 Imperio portugués
 Imperio británico

Colonialismo